Шле́ппер ( — буксир, тягач; от schleppen — волочить), механизм прокатных станов для перемещения прокатываемого металла в поперечном направлении (с одного рольганга на другой). (Большой Российский энциклопедический словарь)
 Шлеппер () — молекула, являющаяся носителем антигенной детерминанты.
 Шлеппер () — канатный или цепной транспортер для перемещения крупносортных профилей и заготовок поперек цеха.
 Шлеппер — в криминальной среде означает «вагонный вор».
 Шлеппер — художественная кисть с удлинённым ворсом, созданная для длинных прямых линий.